Érico I da Noruega (r. 930–934) — rei
Érico I da Dinamarca (r. 1095–1103) — rei
Érico da Pomerânia — duque de Stolp (Słupsk) entre 1449 e 1459

Desambiguações de história
Desambiguações de prenomes]